La competició individual masculina fou una de les quatre proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Atenes de 2004. La competició es realitzà al Centre Olímpic de Tennis entre els dies 15 i 22 d'agost de 2004 sobre pista dura.

Hi participaren 64 tennistes de 33 comitès nacionals diferents.

Classificació

Caps de sèrie 

  Roger Federer 
  Andy Roddick 
  Carles Moyà 
  Tim Henman 
  Juan Carlos Ferrero 
 −
  Rainer Schüttler 
  Sébastien Grosjean 

  Marat Safin 
  Nicolás Massú 
  Juan Ignacio Chela 
  Paradorn Srichaphan 
  Andrei Pavel 
  Nicolas Kiefer 
  Tommy Robredo 
  Fernando González

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí a Atenes 2004  a ITF 
 Quadre individual masculí a Atenes 2004  a sports-reference 

Masculi Individual